Il doppio del torneo di tennis Bangalore Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Leander Paes che hanno battuto in finale Sean Cole e Andrej Merinov 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Leander Paes (Campioni)
 Sean Cole /  Andrej Merinov (finale)

 Oren Motevassel /  Paul Wekesa (quarti di finale)
 David Kass /  Al Parker (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bangalore Challenger 1993